Натуральне число 540
 540 рік до нашої ери
 540 рік нашої ери